Wovoka, noto anche come Jack Wilson – religioso nativo americano
Jack Wilson – (1881-1979) operatore, direttore della fotografia e attore statunitense
Jack Wilson – calciatore britannico
Jack Wilson – canottiere britannico
Jack Wilson – pugile statunitense
Jack Wilson – pianista statunitense
Jack Wilson – giocatore di baseball statunitense
Jack "Jackie" Wilson – cantante e ballerino statunitense
Jack Wilson – pallavolista statunitense